Le polycentrisme est un terme utilisé à la fois dans l'aménagement du territoire et dans la politologie.

Aménagement du territoire 

Dans le domaine de l'aménagement du territoire le polycentrisme un principe d'organisation d'un territoire autour de plusieurs centres. 
Ainsi, en Europe, le Schéma de développement de l'espace communautaire défend l'idée du polycentrisme pour contrebalancer la monocentralité du territoire autour du pentagone des villes européennes Londres-Paris-Milan-Munich-Hambourg qui concentre une part jugée trop importante de la population et des activités.

La notion de polycentrisme est fortement associée à celle de réseau urbain multipolaire. La nuance réside dans le fait que le polycentrisme met davantage l'accent sur une distribution politique du pouvoir, envisageant la constitution de centres munis de fonctions décisionnelles, tandis que la multipolarité met en avant l'existence de plusieurs espaces de plus grande densité urbaine exerçant une attraction sur leur voisinage.

Politologie 

En histoire politique, la théorie du polycentrisme a été fortement influencée par Palmiro Togliatti et fut perçue comme une caractérisation des conditions de travail des partis communistes, en comparaison avec différents pays après la déstalinisation de l’Union soviétique en 1956.

Par la suite le terme fut étendu et utilisé pour un système composé de plusieurs centres, comme une unité dans la diversité (politologie, architecture, urbanisme).

Dans le domaine de la médiation interculturelle le terme désigne une attitude d’ouverture envers d’autres cultures, opinions et façons de vivre: lorsque les actes ne sont pas seulement interprétés par rapport à sa propre appartenance culturelle ou une expérience culturelle restreinte, c’est-à-dire quand l’indépendance des autres cultures est reconnue et respectée, quand les valeurs sont relativisées et perçues dans leur plein contexte. Cela dans le sens d’un non-ethnocentrisme, opposé à l’ethnocentrisme.

Articles connexes 
 Réseau urbain multipolaire
 Pôle de compétence
 pentagone
 Banane bleue

Notes et références 

Aménagement du territoire
Histoire des idées politiques
Sociologie de la culture
Idéologie